Le qualificazioni del singolare  del Bank Austria Tennis Trophy 2010 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del Bank Austria Tennis Trophy  2010 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Marsel İlhan (Qualificato)
 Somdev Devvarman (secondo turno)
 Karol Beck (primo turno)
 Simone Bolelli (secondo turno)

 Jesse Huta Galung (secondo turno)
 Grega Žemlja (Qualificato)
 Jaroslav Pospíšil (primo turno)
 Andreas Haider-Maurer (ultimo turno)

Qualificati 

 Marsel İlhan
 Grega Žemlja

 Matthias Bachinger
 Andrej Martin

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Bank Austria Tennis Trophy 2010
ATP World Tour 2010